Reichenöd ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Reichenöd (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Reichenöd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau
 Reichenöd (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut